Департамент Хенераль-Сан-Мартин  () — департамент в Аргентине в составе провинции Сальта .

Территория — 16257 км². Население — 139,2 тыс.человек. Плотность населения — 8,6 чел./км².

Административный центр — Тартагаль.

География 
Департамент расположен на северо-востоке провинции Сальта.

Департамент граничит:
 на севере и северо-западе — с Боливией
 на востоке — с департаментом Ривадавия
 на юге и юго-западе — с департаментом Оран

Административное деление
Департамент включает 6 муниципалитетов:

Тартагаль
Агуарай
Ембаркасьон
Хенераль-Бальивиан
Хенераль-Энрике-Москони
Професор-Сальвадор-Масса

Важнейшие населённые пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сальта